O dia do pastor presbiteriano comemora-se em 17 de dezembro. Trata-se de uma celebração do presbiterianismo brasileiro. A data refere-se à ordenação do ex-padre católico, Reverendo José Manoel da Conceição, em 17 de dezembro de 1865, tornando-se assim o primeiro pastor protestante nascido no Brasil.

Presbiterianismo